Virebent es el nombre de una familia de arquitectos y fabricantes de Toulouse; también es el nombre de su fabricación de ornamentos arquitectónicos en terracota modelada.

 Jacques-Pascal Virebent (1746-1831)
 Jean-François Virebent (1788-1854)
 Auguste Virebent (1792-1857)
 Gaston Virebent (1837-1927)
 Raymond Virebent (1874-1965)

Edificios y estructuras de Toulouse